

Село:
 Липовець — , Ушацький район

Липовець — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Мірче.
 Липовець — село українського Закерзоння на історичній Лемківщині. Тепер у Польщі — Кросненському повіті Підкарпатського воєводства.

Липовець — поселення в общині Шмарє-при-Єлшах,  Савинський регіон
 Липовець — поселення в общині Рибниця,  Південно-Східна Словенія

Місто:
 Липовець — Вінницька область, Липовецький район
Села:
 Липовець — Закарпатська область, Ужгородський район
 Липовець — Закарпатська область, Хустський район
 Липовець — Київська область, Кагарлицький район
 Липовець — Львівська область, Яворівський район
 Липовець — колишнє окреме село, а тепер — південна частина села Вороблевичі Дрогобицького району Львівської області
Селище:
 Липовець — Вінницька область, Липовецький район
Річки:
 Липовець — річка у Львівській області
 Липовець — річка у Закарпатській області

Див. також 
 Кецеровський Липовець — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Ліповец